Знакомьтесь, Балуев!:

 Знакомьтесь, Балуев! (роман) — роман Вадима Кожевникова, 1960 год.
 Знакомьтесь, Балуев (фильм) — фильм Виктора Комиссаржевского, 1963 год.